SP je dvočrkovna kratica, ki pomeni:

 Slovenski pravopis
 Sveto pismo
 samostojni podjetnik (s.p.)
 svetovno prvenstvo
 stack pointer (kazalec sklada)
 service pack (servisni popravki)
 Kopenska patrulja (angl. Shore Patrol)
 Slovenska prosveta
Standard and Poor's 500 (S&P 500)

Glej tudi 

 seznam vseh dvočrkovnih kombinacij
 dvočrkovna slovenska beseda